El Torneig de Dallas 2011, oficialment conegut com a Texas Tennis Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 20 i el 27 d'agost de 2011 al Hilton Lakes Tennis & Sports Club a Grapevine, prop de Dallas, Texas, Estats Units.

La tennista alemanya Sabine Lisicki va guanyar el segon títol individual de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

WTA Tour 2011
Competicions tennístiques estatunidenques